Cadbury bezeichnet

 ein Dorf in Somerset (England), siehe South Cadbury
 einen neben ersterem gelegenen Hügel bzw. Ort, siehe Cadbury Castle
 einen Softdrink- und Süßwarenhersteller, siehe Cadbury plc
 einen Berg in Antarktika, siehe Mount Cadbury

Cadbury ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Cadbury (1929–2015), britischer Ruderer und Geschäftsmann, Cadbury Report
 Deborah Cadbury, britische Autorin und Produzentin
 Elizabeth Cadbury (geborene Taylor; 1858–1951), britische Philanthropin
 George Cadbury (1839–1922), britischer Unternehmer
 Henry J. Cadbury (1883–1974), amerikanischer Philanthrop
 John Cadbury (1801–1889), britischer Unternehmer